В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Раффаелла Реджі здобула титул, у фіналі перемігши Вікі Нелсон-Данбар 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Міріам Шропп (чвертьфінал)
 Раффаелла Реджі (Переможниця)

 Іва Бударжова (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Italian Open (теніс)